Lintrop ist der Familienname folgender Personen:

 Aado Lintrop (* 1956), estnischer Schriftsteller und Folklorist
 Jaan Lintrop (1885–1962), estnischer Schriftsteller und Journalist